Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anders Järryd ha battuto in finale 6–3, 7–5, Karel Nováček.

Teste di serie

  (ritirato)
  Goran Ivanišević (quarti)
  (ritirato)
  Richard Krajicek (primo turno)

  Aleksandr Volkov (semifinali)
  Henrik Holm (secondo turno)
  Karel Nováček (finale)
  Wayne Ferreira (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1993
ATP Tour 1993